Lansford puede referirse a:

 Lansford (Dakota del Norte), ciudad;
 Lansford (Pensilvania), mancomunidad.